Тарабукін — прізвище.

Тарабукін Михайло Олександрович — російський актор кіно.
Тарабукін Олександр — старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею